Kevin Pietersen – ex crickettista britannico
 JP Pietersen – rugbista a 15 sudafricano
 Judith Pietersen – ex pallavolista olandese